Oberthal (Saar), een gemeente in de Duitse deelstaat Saarland
Oberthal (Zwitserland), een Zwitserse gemeente in het kanton Bern